Trammelant (ruzie), ruzie
Trammelant (kraakblaadje), kraakblaadje Rotterdam